Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1995/96 стал французский «Пари Сен-Жермен», обыгравший в финале венский «Рапид».

Список участников

Предварительный раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1995-96 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1995 году
Футбол в Европе в 1996 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА